Вила-Пока-ди-Агиар:

 Вила-Пока-ди-Агиар — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал.
 Вила-Пока-ди-Агиар — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.